Dominika Węcławek (ur. 10 października 1983 w Sosnowcu) – polska dziennikarka kulturalna, wydawca, scenarzystka komiksowa zamieszkała we Wrocławiu. Z wykształcenia filozof. Matka trójki dzieci.

Życiorys 
Urodzona w Sosnowcu, kilkukrotnie się przeprowadzała. Ukończyła studia na wydziale filozofii UKSW. Obecnie mieszka we Wrocławiu wraz z trójką dzieci. Miłośniczka starej motoryzacji, posiada m.in. Volvo 940 oraz Wołgę Gaz-24.

Praca 
Zajmuje się głównie dziennikarstwem muzycznym, parentingowym i podróżniczym. Współpracowała m.in. z pismami Ślizg, Loop, Życie Warszawy, Machina, Przekrój, Zeszyty Komiksowe, Kartki czy National Geographic Traveler; pisała także dla portali internetowych, m.in. Interia.pl, t-mobile-music.pl oraz Foch.pl. Redaktorka naczelna satyrycznego pisma parentingowego Bachor oraz czasopisma muzycznego M/I. Zajmuje się prowadzeniem projektów w branży IT.

W 2010 była jurorką konkursu komiksowego na MFKiG w Łodzi.

Publikacje

Książki 
 Antologia polskiego rapu - praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury 2015, 
 Matko, czy możesz mieć wszystko? Kultowe teksty z serwisu FOCH! - praca zbiorowa, Agora S.A. 2015, 
 Upadła świątynia - powieść postapokaliptyczna, Fabryka Słów 2016, 
 Skoczkini. Zapiski z międzygwiezdnego lotu - Gniazdo Światów 2019, 
 Bachor Bezradnik dla nieudacznych rodziców - Węcławek Dominika, Nowakowska Katarzyna, Rączkowska Anna, Grajkowski Wojciech - , Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2020

Opowiadania 
 Samotnicy (dołączone do książki Upadła świątynia)
 Potwory (dołączone do książki Upadła świątynia)
 Martwy sezon - jednodniówka Centrum Kultury Zamek, Wrocław 2019
 Opiekunka, (Żar-ptak, , 2019)
 Wschodnia krańcówka (Rocznik fantastyczny 2020, , 2020)
 My (Nowa Fantastyka,  12 (459) 2020)
 Dziwna, dziwniejsza, najdziwniejsza (Nowa Fantastyka,  06 (465) 2021)
 Innej Zony nie zobaczysz (Żar-ptak 五, 2023)

Seria Na żywo z F300 
 Na żywo z F300 (Fenix Antologia 3/2018)
 Na żywo z F300 M/S 01: Biblioteka, online 2018
 Na żywo z F300 M/S 02: Staszek nie zatrybił, online 2018
 Na żywo z F300 M/S 03: Zasłyszane w przestworzach, online 2018
 Na żywo z F300 M/S 04: Tradycja zobowiązuje, online 2018
 Na żywo z F300 M/S 05: Perfekcja, online 2018
 Na żywo z F300 M/S 06: Lidia padła, online 2019
 Na żywo z F300 M/S 07: Jak wykasować kota?, online 2019
 Na żywo z F300 M/S 08: Bezrojna, online 2019
 Na żywo z F300 M/S 09: O podkładaniu świń, online 2019
 Dramatyczne zdarzenie w pustce, (Fenix Antologia 6-7/2019)
 Na żywo z F300 M/S 10: To nie są rurki z kremem, online 2019

Wszystkie odcinki serii (w poprawionych wersjach) wraz z dodatkowym materiałem wyszły drukiem w książce Skoczkini. Zapiski z międzygwiezdnego lotu w 2019.

Komiksy 
 Czwórka na pokładzie - scenariusz (rysunki: Piotr Bartosiak), portal warszawianki.pl, 2010
 Za furtką - scenariusz (rysunki: Karolina Danek), Centrala - Mądre komisy 2013, 
 Empress/Cesarzowa - scenariusz (rysunki: Maciej Pałka), Komiks Dnia 2021

Wystawy 
 Wystawa plansz z komiksu Za furtką - maj 2013, Kosmos Kosmos, w ramach Festiwalu Komiksowa Warszawa

Przypisy 

Artyści związani z Wrocławiem
Ludzie urodzeni w Sosnowcu
Polscy autorzy fantastyki naukowej
Polscy autorzy komiksów
Polscy dziennikarze kulturalni
Polscy prozaicy XXI wieku
Polscy publicyści
Polscy scenarzyści komiksów
Urodzeni w 1983